Министерство на транспорта и връзките на Северна Македония () е едно от министерствата в правителството на Северна Македония. Между 1991 и 2000 година министерството е познато под името министерство на урбанизацията, строителството, транспорта и екологията.

Министри (1991-)

Външни препратки 
  Официален сайт на Министерството на транспорта на Северна Македония

Транспорт